Мазрек може бити:

 Мазрек, насеље у општини Призрен, КиМ, Република Србија
 Кабаш (Тирана), насеље у општини Тирана, област Тирана, Албанија